Jancsó András (Szombathely, 1996. április 22. –) magyar labdarúgó, a Szombathelyi Haladás középpályása.

Jegyzetek

Források 
  
 

1996-ban született személyek
Szombathelyiek
Magyar labdarúgók
A Haladás labdarúgói
A Soproni VSE labdarúgói
A Gyirmót SE labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek